Міський
 Міський Вадим Васильович — український громадський діяч.
 Міський Ілля Михайлович — український музикант (скрипаль), композитор, педагог.

Українські прізвища